Jonne Tammela (né le  à Ylivieska en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il est le fils de Pasi Tammela, qui a joué avec des équipes de I-divisioona et II-divisioona dans les années 1990, et le frère de Jussi Tammela qui joue avec les équipes juniors du Kalevan Pallo.

Biographie

Carrière en club 
Formé au YJK, il commence sa carrière professionnelle en 2014-2015 avec le Kalevan Pallo avec qui il joue dans les rangs juniors depuis 2013. Il est sélectionné en quatrième ronde, en  position par le Lightning de Tampa Bay au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2015.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau junior.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2010-2011 || YJK U17 || Jr. B2 I-divisioona || 2|| 1|| 2|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || YJK/JHT U16 || Jr. C SM-sarja Q || 7|| 8|| 6|| 14|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || YJK/JHT U16 || Jr. C I-divisioona || 23|| 41|| 43|| 84|| 40|| 11|| 15|| 12|| 27|| 6
|-
| 2012-2013 || JYP Jyväskylä U16 || Jr. C SM-sarja Q || 1|| 3|| 2|| 5|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || JYP Jyväskylä U16 || Jr. C SM-sarja || 3|| 2|| 2|| 4|| 0|| 2|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2012-2013 || JYP Jyväskylä U18 || Jr. B SM-sarja || 21|| 12|| 10|| 22|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || JYP Jyväskylä U20 || Jr. A SM-liiga || 10|| 1|| 2|| 3|| 18|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2013-2014 || Kalevan Pallo U18 || Jr. B SM-sarja || 3|| 2|| 3|| 5|| 2|| 8|| 6|| 4|| 10|| 0
|-
| 2013-2014 || Kalevan Pallo U20 || Jr. A SM-liiga || 24|| 5|| 11|| 16|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Kalevan Pallo U20 || Jr. A SM-liiga || 26|| 11|| 16|| 27|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Kalevan Pallo || Liiga || 32|| 4|| 0|| 4|| 6|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2015-2016 || Kalevan Pallo U20 || Jr. A SM-liiga || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 8|| 2|| 3|| 5|| 6
|-
| 2015-2016 || Kalevan Pallo || Liiga || 37|| 5|| 8|| 13|| 16|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2015-2016 || Crunch de Syracuse || LAH || 3|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Petes de Peterborough || LHO|| 2||1 ||0 ||1 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Crunch de Syracuse||LAH ||28 ||3 ||3 ||6 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Crunch de Syracuse||LAH ||20 ||1 ||3 ||4 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Solar Bears d'Orlando || ECHL || 23|| 13|| 13|| 26|| 18 ||9 ||1 ||4 ||5 ||19
|-
| 2019-2020 || Lukko Rauma || Liiga || 59|| 17|| 13|| 30|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Lukko Rauma || Liiga || 53|| 13|| 8|| 21|| 24|| 11|| 2|| 1|| 3|| 2

Au niveau international 

| 2012-2013 || align="left"|International-Jr U16 || 11|| 4|| 6|| 10|| 14|| -3|| align="left"| 
|-
| 2013-2014 || align="left"|International-Jr U17 || 14|| 5|| 6|| 11|| 4|| +5|| align="left"|  
|-
| 2015 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 1|| 4|| 5|| 4|| -1|| align="left"|  Médaille d'argent
|- 
| 2014-2015 || align="left"|International-Jr U18 || 23|| 7|| 18|| 25|| 16|| +6|| align="left"|  
|- 
| 2015-2016 || align="left"|International-Jr U20 || 7|| 1|| 3|| 4|| 2|| -1|| align="left"|

Notes et références 

Naissance en août 1997
Naissance à Ylivieska
Joueur finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur des Petes de Peterborough
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Solar Bears d'Orlando (ECHL)
Joueur du Lukko Rauma